Виндорф () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 4780 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 56,90 км². Официальный код  —  09 2 75 159.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баварии